Любовь Кондратьевна Куделина (девичья фамилия Павленко, род. 1955) — российский государственный деятель, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (7 декабря 2006 года), первая женщина — руководитель финансово-экономической службы Министерства обороны. Член-корреспондент РАРАН.

Биография 
Родилась 4 апреля 1955 года во Владивостоке.

После окончания специализированной школы в Москве с преподаванием ряда предметов на английском языке, поступила в 1972 году на финансово-экономический факультет Московского финансового института (ныне Финансовый университет при Правительстве России), который окончила в 1977 году по специальности «экономист».

В 1977—1992 годах последовательно занимала должности — экономист и старший экономист отдела финансирования текстильной промышленности; старший экономист и главный экономист планово-экономического отдела Управления финансирования промышленности; заместитель начальника отдела финансов отраслей народного хозяйства Бюджетного управления, заместитель начальника подотдела сводных финансовых балансов и нормативов Сводного отдела государственного бюджета министерства финансов РСФСР.

В 1992—1997 годах — заместитель руководителя Бюджетного департамента — начальник Сводного отдела консолидированного бюджета, заместитель, первый заместитель руководителя, заместитель начальника Бюджетного департамента, начальник Департамента оборонного комплекса министерства финансов Российской Федерации (Минфин России). В 1997—1999 годах — руководитель Департамента оборонного комплекса, руководитель Департамента оборонного комплекса и правоохранительных органов министерства финансов России. С 1998 года Любовь Куделина входила в состав коллегии министерства финансов России. С июля 1999 по март 2001 года — заместитель министра финансов России при сохранении должности руководителя департамента.

28 марта 2001 года Указом президента Российской Федерации Л. К. Куделина была назначена заместителем министра обороны России, став первой женщиной в высшем военном руководстве страны. В октябре 2004 года в ходе административной реформы Любовь Куделина потеряла ранг заместителя министра и возглавила службу экономики и финансов Минобороны России. 1 сентября 2007 года была вновь назначена заместителем министра обороны Анатолия Сердюкова по финансово-экономической работе. 15 апреля 2009 года ушла в отставку по собственному желанию.

Избрана в член-корреспонденты Росси́йской акаде́мии раке́тных и артиллери́йских нау́к за особые заслуги.

Награды 
 Имеет правительственные награды, в том числе орден Почёта (2000) и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
 Удостоена почётного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации».
 Является лауреатом Национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» за 2002 год в номинации «Исполнительная власть новой России».

Примечания

Литература 
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в лицах / Под общ. ред. ректора Финансовой академии А. Г. Грязновой. — : Финансы и статистика, 2003. — ISBN 5-279-02806-1.

Ссылки 
 Куделина Любовь Кондратьевна // Коммерсантъ.
 Любовь Кондратьевна Куделина не хочет быть стрелочником // oboznik.ru
 Любовь попортит транжирам кровь // Московский комсомолец. — 2001. — 30 марта.

Экономисты России
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Заместители министра обороны России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса